Porusch (engl. auch Porush) ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Porush (* 1957), amerikanischer Unternehmer und Börsenmakler
 Meir Porusch (* 1955), israelischer Politiker
 Menachem Porusch (1916–2010), israelischer Politiker und ultraorthodoxer Rabbiner